Натуральне число 117
 117 рік до нашої ери
 117 рік нашої ери